Краснофло́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Біржан-сала Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Краснофлотське.

Населення — 389 осіб (2009; 1028 в 1999, 3311 у 1989).

Станом на 1989 рік існували Краснофлотська сільська рада (села Белагаш, Булакти-Шилік, Краснофлотське) та Кайнарська сільська рада (селище Дальній, села Арай, Достик, Кайнар, Кумди). Село Дальній було ліквідоване 2001 року, села Арай, Белагаш — 2009 року. Того ж року було ліквідоване село Кайнар.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району Біржан-сала